Classe tous risques peut désigner :
 Classe tous risques (1958), roman de José Giovanni.
 Classe tous risques (1960), film de Claude Sautet ;
 Classe tous risques (1990),  bande dessinée de la serie Cédric dessinée par Laudec et scénarisée par Cauvin.